Мозелуш (Паредеш-де-Кора) — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Мозелуш (Санта-Мария-да-Фейра) — район в Португалии, входит в округ Авейру.